Németország
Schleid, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Schleid, település Türingiában